Gehrig steht für:
 (5891) Gehrig, Asteroid des Hauptgürtels

Gehrig ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Gehrig (1912–1995), Schweizer Manager und Politiker
 Astrid Gehrig (* 1964), deutsche Historikerin
 Bruno Gehrig (* 1946), Schweizer Manager
 Eleonora Kohler-Gehrig (* 1955), deutsche Hochschullehrerin und Autorin
 Eric Gehrig (* 1987), US-amerikanischer Fußballspieler
 Franz Edwin Gehrig-Targis (1896–1968), deutscher Maler, Graphiker und Bildhauer
 Franz Gehrig (1915–2012), deutscher Priester und Heimatforscher
 Hans Gehrig (1882–1968), deutscher Volkswirt
 Harald Gehrig (* 1954), deutscher Diplomat
 Helmut J. Gehrig (1926–2012), auch: Helmut Gehrig, deutscher Künstler, Zeichner, Maler und Grafiker
 Herman Gehrig (1904–1967), deutscher Architekt
 Jacob Gehrig (1846–1922), deutscher Maler und Landschaftsmaler
 Johannes Gehrig (1797–1877), liberaler Politiker und Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 Johann Martin Gehrig (1768–1825), deutscher römisch-katholischer Geistlicher
 Klaus Gehrig (* 1948), deutscher Manager
 Leo Gehrig (* 1946), Schweizer Psychologe
 Lou Gehrig (1903–1941), US-amerikanischer Baseballspieler
 Maja Gehrig (* 1978), Schweizer Animationsfilmerin
 Mario Gehrig (* 1971), deutscher Eishockeyspieler
 Max Gehrig (* 1968), deutscher Kabarettist, Comedian, Moderator und Schauspieler 
 Oscar Gehrig (1890–1948), deutscher Kunsthistoriker, zuletzt als Leiter der Kunstakademie Karlsruhe
 Peter Gehrig (1935–2013), deutscher Dokumentarfilmer, Autor und Regisseur
 Richard Gehrig (1897–nach 1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 Rudolf Gehrig (* 1993). deutscher Journalist und TV-Moderator
 Sonja Gehrig (* 1970), Schweizer Politikerin
 Thomas Paul Gehrig (* 1960), deutsch-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Ulrich Gehrig (* 1932), deutscher Klassischer Archäologe

Siehe auch:
 Gerig
 Gerich
 Gehring